Э́кклстоун () — английская фамилия. Известные носители:

 Экклстоун, Берни (род. 1930) — британский бизнесмен.
 Экклстоун, Петра (род. 1988) — британская фотомодель и модельер.
 Экклстоун, Тамара (род. 1984) — британская фотомодель и телевизионный комментатор.

См. также